Il Castel del Monte Pinot Nero è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle provincie di Barletta-Andria-Trani  e di Bari.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rubino più o meno intenso
odore: fine, gradevole
sapore: asciutto, pieno, armonico

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Bari  (1991/92)  106,0

Vini DOC della provincia di Barletta Andria Trani
Vini DOC della città metropolitana di Bari
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Pinot nero